Machlup ist der Familienname der folgenden Personen:

 Fritz Machlup (1902–1983), austroamerikanischer Nationalökonom
 Stefan Machlup (1927–2008), österreichisch-amerikanischer Physiker